Мобек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Мобек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Мобек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Мобек () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш